El Gobierno de Nikos Anastasiadis (28 de febrero de 2018 - 28 de febrero de 2023) es el decimotercer gobierno de Chipre.

Apoyo parlamentario

Composición

Referencias

Gobierno de Chipre
Chipre en 2018